Коробовы — русский дворянский род, из Тверских бояр.

При подаче документов (19 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Коробовых.

Род внесён в VI и II часть родословной книги Владимирской и Калужской губерний Российской империи.

Другой род — потомство лейб-кампанца Демьяна Коробова.  Демьян Моисеевич Коробов, из дворян Владимирского уезда, лейб-компании гренадёр, в отставке секунд-майор (1748), Высочайше подтверждён в потомственном дворянском достоинстве Всероссийской Империи (31.12.1741). Диплом Императрицы Елизаветы армии секунд-майору Демьяну Моисееву сыну Коробову на дворянство (25.11.1751). 

В родословной книге из собрания князя М.А. Оболенского записано, что от рода Коробовых пошли: Бабкины, Ендогоровы, Киндыревы, Харамзины, Полтинины (Полтины), Спячевы, Сумины, Львовы, Мясные 

В Бархатной книге о происхождении Коробовых произошла путаница, причём при разных номерах росписей № 254 и 269, указаны разные родоначальники, но показаны одни и те же происходящие от них роды:  

 Коробовы, показаны выехавшими из Литвы, родоначальник Иван Короб, родословная роспись № 269. 
 Измайловы, род выехавший из Литвы и от них происходят Коробовы, родословная роспись № 254.

Происхождение и история рода 
Предок, Марко Демидов, выехал (1303) из Литвы в Тверь к великому князю Михаилу Ярославичу (Ивану Михайловичу Тверскому). Правнук Марка Демидова — Иван Михайлович по прозванию Короб (V колено), является родоначальником рода Коробовы.

Представители рода Коробовых числились среди видных новгородских бояр, где упомянут Яков Коробов.

Опричниками Ивана Грозного числились: Евсей Личанович, Ермолай Фёдорович и Алексей Коробовы (1573). Тверской воевода Андрей Коробов и ближний дворянин Василий Коробов.

В XVII веке Коробовы служили стряпчими сытного дворца и путными ключниками хлебного двора.

Описание герба

Герб. Часть VII. № 86. 
Герб лейб-компании гренадёра Демьяна Моисеевича Коробова: на две части вдоль разделенный щит, у которого правая часть показывает в чёрном поле золотое стропило с наложенными на нем тремя горящими гранатами натурального цвету между тремя серебряными звездами, яко общей знак особливой Нам и всей Империи Нашей при благополучном Нашем с помощью Всевышнего на родительский Наш наследный престол вступлении верно оказанной знатной службы и военной храбрости нашей Лейб компании, в левой в червленом поле накрест две серебряные шпаги с золотыми эфесами и ручками, остриями вверх и золотое рыцарское копье, острием вверх. Над щитом несколько открытый к правой стороне обращенный стальной дворянской шлем, которой украшает наложенная на него обыкновенная Лейб компании гренадерская шапка с червлёными и белыми страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам распростертыми орловыми крыльями чёрного цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен шлемовной Намёт: червлёного и чёрного цветов, подложенный справа серебром, слева золотом, с приложенною внизу щита девизом: «За верность и ревность».

Известные представители 
 Коробов Кузьма Григорьевич - стряпчий (1682-1692).
 Коробов Пётр Васильевич - стольник (1688-1692).
Коробов Михаил Иванович - воевода в Переславле-Залесском (1686), московский дворянин (1692).
 Коробовы: Кондратий и Иван Петровичи - московские дворяне (1692).
 Коробов Моисей Иванович - московский дворянин (1695).

Примечания

Литература